Dit is de wereldranglijst voor mannen van mei 2015 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 7 mei 2015.

Mannen 05